Lambertus van den Wildenbergh (kunstschilder) (1803-?), kunstschilder, tekenaar en fotograaf (RKD)
 Lambertus van den Wildenbergh (prentkunstenaar) (1811-1851), prentkunstenaar en lithograaf (RKD)